Leif Westerberg
 Per Westerberg
 Westerberg (Baumbergen): heuvel in het Münsterland (Duitsland)